Ел Куајо има више значења:

 Ел Куајо (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Куајо, Ла Есперанза (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику